miejscowości w Bułgarii:
 Gyłybec – wieś w obwodzie Burgas
 Gyłybec – wieś w obwodzie Chaskowo